Die 27. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 22. bis zum 28. August 2022 in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Weltmeister)
  Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (nicht gestartet)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Kim So-young / Kong Hee-yong (Vizeweltmeister)
  Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
  Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (3. Runde)
  Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (3. Runde)
  Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (3. Runde)
  Zhang Shuxian / Zheng Yu (Viertelfinale)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (3. Runde)
  Du Yue / Li Wenmei (3. Runde)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
  Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (3. Runde)
  Rachel Honderich / Kristen Tsai (nicht gestartet)

Ergebnisse

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/9BC6D676-3D48-4551-BF0A-2631BE8105A1

Weltmeisterschaft 2022
2022
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 2022